Reichenbachstraße bzw. Reichenbachstrasse ist der Name folgender Straßen:

 Reichenbachstraße (Bad Reichenhall) in Bad Reichenhall
 Reichenbachstrasse (Bern) in Bern
 Reichenbachstraße (Dresden) in Dresden
 Reichenbachstraße (Lüneburg) in Lüneburg
 Reichenbachstraße (München) in München